Линчхерст има више значења:
 Линчхерст (Вирџинија)
 Линчхерст (Њу Џерзи)
 Линчхерст (Охајо)